Селива́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волховского района Ленинградской области. 

Административный центр — посёлок Селиваново.

Географические данные 
Поселение расположено в центральной части района, на западе омывается Ладожским озером. 

По территории поселения проходят автодороги:
  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Низино — Лунгачи — Телжево)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 50 км.

По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (о/п 159 км и 165 км).

История 
В конце 1970-х годов центр Низинского сельсовета был перенесён в посёлок Селиваново, а сельсовет переименован в Селивановский.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Селивановский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Селивановскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Селивановское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Селивановской волости.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования
 Сельское поселение на сайте Волховского района

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волховского района